Țepeneag:
 Dumitru Țepeneag
 Mona Țepeneag

Nume de familie românești